AGC steht als Abkürzung für:

 Académie de la Grande Chaumière, Kunstakademie in Paris
 Georgius-Agricola-Gymnasium Chemnitz
 Alfred Gauthier Calmbach, deutscher Kameratechnik- und Optikhersteller
 Allegheny County Airport, Flughafen in West Mifflin, Pennsylvania (IATA-Code)
 Apollo Guidance Computer, Navigationscomputer in den Apollo-Raumschiffen und Mondlandefähren
 Asahi Glass, japanischer Glashersteller
 Ashanti Goldfields Corporation, ghanaische Goldminengesellschaft
 Aspartat-Glutamat-Carrier, Protein der Zellmembran von Mitochondrien
 Autodefensas Gaitanistas de Colombia oder auch Clan del Golfo
 Automatic Gain Control, siehe Automatische Verstärkungsregelung
 Autorail à grande capacité, ein Triebwagen von Bombardier

Abkürzung